

Calendário

Race schedule

O calendário de 2018 foi lançado em 4 de agosto de 2017 e contou com doze rodadas.

Mudanças no calendário

O Circuito das Américas foi retirado do calendário e substituído por uma rodada no Mid-Ohio Sports Car Course.
O GTD foi removido de Long Beach devido a limitações de espaço.
Uma rodada sem campeonato foi realizada em Sebring em novembro de 2018 com as regras do IMSA de 2019 para a classe GTD, juntamente com as classes LMP3, GS e TCR na série secundária. Isso vai estrear a Michelin como o fornecedor de pneus de especificação da série 2019.

Entradas

Prototype
A classe Prototype é composta por carros LMP2, tanto no acabamento LMP2, com o motor Gibson V8 da especificação ACO quanto no acabamento Daytona Prototype International (DPi), onde os fabricantes podem usar seus próprios motores e bodykits, projetados para refletir o design da montadora. língua. A Acura (Oreca), a Mazda (Riley Technologies), a Cadillac (Dallara) e a Nissan (Onroak Automotive) executarão chassis dos respectivos construtores, com carroceria e motores específicos do fabricante.

GT Le Mans

GT Daytona

Resultados
Negrito indica vencedor geral.

Classificação Final

Campeonato de Pilotos

Prototype

GT Le Mans

GT Daytona

Notes
1 – Relegado para durar na classe por exceder o tempo máximo dos pilotos.

Campeonato de Equipes

Prototype

GT Le Mans

GT Daytona

Notes
1 – Relegado para durar na classe por exceder o tempo máximo dos pilotos.

Campeonato de Construtores

Prototype

GT Le Mans

GT Daytona

Ver também 
 WeatherTech SportsCar Championship
 Campeonato Mundial de Endurance da FIA de 2018
 Temporada da IndyCar Series de 2018
 Temporada de Fórmula 1 de 2018
 Temporada da Indy Lights de 2018

Automobilismo
2018 no automobilismo